Ану́бис:
 Анубис — древнеегипетское божество.
 (1912) Анубис — астероид главного пояса.
 Анубис (кратер) — кратер на Ганимеде.
  — вид павианов.
 Анубис — в сериале «Звёздные врата: SG-1» — самый могущественный гоа’улд, обладающий знаниями Древних.
 Анубис (мультфильм) — мультипликационный фильм по фэнтезийному роману Брюса Зика «The Anubis Tapestry: Between Twilights», находящийся в разработке.
 Анубис (издательство) — болгарское издательство.
 Анубис (операция) — полицейская операция во время референдума о независимости Каталонии.
 Анубис (роман) — роман Вольфганга Хольбайна (2005).

Anubis
 Anubis — криптографический алгоритм.
 «Anubis» — песня греческой метал-группы Septicflesh.
 Anubis (жуки) — род насекомых.

См. также 
 Обитель Анубиса () — телесериал канала «Никелодеон» (США, 2011).
  — аквариумное растение.